Maliha est un prénom féminin
 Maliha Hamidou (morte en 1959), personnalité de la Guerre d'Algérie
 Maliha Lodhi, femme politique et diplomate pakistanaise
 , femme écrivain américaine